Listowoje () ist ein Name russischer und ukrainischer Orte:
 Listowoje (Rajon Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Woydiethen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Listowoje (Krim), Siedlung im Rajon Saky auf der Krim
 Listowoje (Rajon Tschernjachowsk), untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (Stagutschen, Kreis Insterburg, Ostpreußen, seit 1938 Dallwitz (Ostpr.))